

Localidades

Saint-Caprais (Allier)	
Saint-Caprais (Cher)
Saint-Caprais (Gers)
Saint-Caprais (Lot)

Desambiguações de topônimos